Die Saison 2017/18 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 7. November 2017 und endete mit den Endspielen am 4. März 2018 in der SAP Arena in Mannheim. Der VfB Friedrichshafen verteidigte seinen Titel bei den Männern im Finale gegen die Volleyball Bisons Bühl erfolgreich, während der Dresdner SC sich im Endspiel der Frauen gegen den 1. VC Wiesbaden durchsetzte und Nachfolger von Allianz MTV Stuttgart  wurde.

Mannschaften 

Die Regionalpokalsieger wurden im September ermittelt. Die notwendigen Qualifikationsspiele fanden im Oktober statt.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Informationen beim DVV
 Informationen bei der VBL

2017/18
Volleyballsaison 2017/18